Mandelbrot pode se referir a:

Benoît Mandelbrot, matemático francês responsável pelo interesse em Geometria fractal
Conjunto de Mandelbrot, um fractal popularizado por Benoît Mandelbrot
Szolem Mandelbrojt, matemático franco-polonês, tio de Benoît Mandelbrot
Mandelbrotovy Kostičky, banda checa

Desambiguação